Habringer ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Habringer (1927–2002), oberösterreichischer Politiker (SPÖ) und Parteiangestellter
 Rudolf Habringer (* 1960), österreichischer Schriftsteller